Тати:

 Тати, Жак (наст. имя Яков Татищев, 1907—1982) — французский сценарист, актёр и кинорежиссёр.
 Тати (наст. имя Мурасса Уршанова, род. 1989) — российская певица.
 Тати — японский меч.
 Тати — группа северо-западных иранских диалектов, связанных с талышским языком, остаток языка азери.
 Тати — река в Восточной Сибири, приток Енисея.
 Тати (Тате) — река на востоке Ботсваны, приток реки Шаше.

См. также 
 Татти